Примера Дивисьон Чили 1956 () — 24-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1956
Чили
Спорт в Чили в 1956 году